Джан Абаза (; родилась 1 марта 1995 года в Нью-Джерси, США) — американская теннисистка сирийского происхождения; победительница 11 турниров ITF (два — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родители Джан — этнические сирийцы; её отца зовут Хишам.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (16)

Победы (9)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США